Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2015 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 La paire Martina Hingis et Leander Paes remporte le double mixte en finale face à Kristina Mladenovic et Daniel Nestor alors tenant du titre. Il s'agit respectivement du  et  Grand chelem en carrière pour la Suissesse et l'Indien.

Primes

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015